Оле́ся Никола́евна Зы́кина (род. 7 октября 1980 года в Калуге) — российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), четырёхкратная чемпионка мира в помещении (2001, 2003, 2008), чемпионка Европы 2002 года, призёр Олимпийских игр (2000, 2004).

Биография 
Тренировалась под руководством Сергея Сергеевича Реутова.

Выступала в беговых дисциплинах на 200, 300 и 400 м. Представляла клуб «Динамо» (Тула). Её основной дисциплиной является бег на 400 м. В 2001 году в составе легкоатлетической сборной России, стала чемпионкой мира в забеге на 400 метров, в следующем году выиграла золото на чемпионате Европы. В 2003 году стала двукратной чемпионкой мира, а в 2008 году выиграла ещё 2 чемпионских титула.

На Олимпийских играх в Афинах в составе эстафетной команды России в забеге 4×400 м выиграла серебряную награду. Однако спустя 6 лет, 16 марта 2010 года, совет Международной ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) в Дохе  анонсировал дисквалификацию американской эстафетной команды, поскольку член американской эстафетной команды Кристал Кокс призналась в употреблении допинга в 2001—2004 гг. (МОК в 2012 году лишил Кокс золотой медали в той эстафете). Встал вопрос о лишении золотых наград в той эстафете всей американской команды и перераспределении медалей со вручением золота сборной России, однако ИААФ, от которой это зависело, такого решения не приняла.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (4 ноября 2005) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (4 октября 2001) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны на короткие дистанции России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике